Geisert ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Geisert (1917–1986), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Otto Geisert (1939–2021), deutscher Fußballspieler